PCK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Porcupine Creek (Stati Uniti)
 PCK - Partito Comunista di Kampuchea, partito politico che governò la Cambogia dal 1975 al 1979.